FKS est un sigle qui peut désigner :
 FK Sarajevo (Fudbalski klub Sarajevo), un club de football professionnel bosniaque basé à Sarajevo ;
 FK Smederevo (Fudbalski klub Smederevo), un club de football professionnel serbe basé à Smederevo.

FKS est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Fukushima, un aéroport desservant le nord et le centre de la Préfecture de Fukushima, au Japon, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports